Costa kan syfta på:

 Costa Coffee – brittisk kaffekedja
 Costa (djur) – ett släkte kräftdjur
 Costa mot E.N.E.L. – ett rättsfall vid Europeiska gemenskapernas domstol som slog fast företrädesprincipen
 Costa – en del av skelettet, se revben
 Costa (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer
 Costa (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

 Costa Rica – en republik i Centralamerika

Frankrike 

 Costa, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Costa (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 Costa (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Alessandria, 
 Costa (ort i Italien, Ligurien), Provincia di La Spezia,

Portugal 

 Costa (freguesia), Braga, Guimarães,

Schweiz 

 Pizzo di Cadrèigh, bergstopp, Ticino,

Spanien 

 Costa Blanca – ett kustområde som tillhör provinsen Alicante i Valenciaregionen på Spaniens östkust
 Costa Tropical – en kust i södraöstra Spanien som ligger i Provincia de Granada och regionen Andalusien
 Costa del Sol – en del av Andalusiens kustremsa i södra (sydöstra) Spanien (med provinshuvudstaden Malaga) 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar